Variabilität, von lat. varia (bunt, vielfältig), bezeichnet allgemein das Veränderlichsein und 
 in der Statistik die Unterschiedlichkeit in den beobachteten Werten eines metrisch skalierten Merkmals bzw. in den der Ausprägungen einer Zufallsvariablen, siehe Streuung (Statistik),
 in der Biologie die Unterschiede zwischen Individuen einer Art:
 Genetische Variabilität, auch genetische Variation
 Phänotypische Variation, auch Phänotypische Variabilität
 Variabilität (Volksdichtung), in der Volksdichtung die Veränderlichkeit von Texten und Melodien in mündlicher Überlieferung
 Variabilität (Software), in der Softwaretechnik ein Entwurfskonzept